McNamara (auch MacNamara) ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
McNamara ist die anglisierte Form eines irischen Namens mit der Bedeutung „Sohn des Conmara“. Conmara seinerseits ist ein Berufsname, gebildet aus den Elementen cú und muir.

Namensträger 
 A. J. McNamara (1936–2014), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Brian McNamara (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward McNamara (1884–1944), US-amerikanischer Schauspieler

 Frank McNamara, US-amerikanischer Unternehmer
 G. Allan MacNamara (1894–1976), kanadisch-amerikanischer Eisenbahnmanager
 Holly McNamara (* 2003), australische Fußballspielerin
 Jackie McNamara (* 1973), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Jackie McNamara (Fußballspieler, 1952) (* 1952), schottischer Fußballspieler

 Josey McNamara, Filmproduzent
 Julianne McNamara (* 1965), US-amerikanische Kunstturnerin und Schauspielerin
 Katherine McNamara (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

 Lawrence James McNamara (1928–2004), Bischof von Grand Island
 Megan McNamara (* 1997), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Maggie McNamara (1928–1978), US-amerikanische Schauspielerin

 Mary McNamara (* 1963), US-amerikanische Journalistin, Autorin, Film- und Fernsehkritikerin
 Mike McNamara (* 1949), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeytrainer
 Michelle McNamara (1970–2016), US-amerikanische Autorin
 Nicole McNamara (* 1997), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Patrick V. McNamara (1894–1966), US-amerikanischer Politiker
 Peter McNamara (1955–2019), australischer Tennisspieler
 Reggie McNamara (1888–1971), australischer/US-amerikanischer Radsportler
 Richard McNamara (1915–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert McNamara (1916–2009), US-amerikanischer Manager und Politiker
 Robin McNamara (* 1947) US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musiker
 Sean McNamara (* 1962), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Shelley McNamara (* 1952), irische Architektin
 Tony McNamara, australischer Drehbuchautor und Regisseur
 William McNamara (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges 
 MacNamara-Gletscher, Gletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 McNamara-Insel, Insel vor der Eights-Küste des Ellsworthlands, Antarktika

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname
Irischer Personenname
Patronym